Александър Джордж Лин (на английски Alexander George Lynn) е британски автомобилен състезател, роден на 17 септември 1993 г. в Гудмейс, Лондон. През 2017 г. се състезава във Формула Е с отбора на DS Върджин Рейсинг и в Световния шампионат за издръжливост с G-Drive Racing. Лин е шампион в ГП3 през 2014 г., в Европейските серии на Формула 3 през 2013 г. и в британските серии на Формула Рено. Започва кариерата си с картинг състезания и е участвал още в Юрокъп Формула Рено 2.0, британските серии на Формула 3, Тойота Рейсинг сериите и УедърТек СпортсКар Чемпиъншип. Освен това е бил тест пилот на Лотус и пилот по развитието на екипа на Уилямс във Формула 1.

Статистика 

Бележки:
  – Участва като гост пилот, затова не може да печели точки и не участва в крайното класиране.
  – Сезонът още не е приключил.

Резултати във Формула Е

Външни препратки 
 Официален сайт
 Статистика в driverdb.com

Източници 

Лин, Алекс